Marie Alžběta Habsburská (: Maria Elisabeth von Österreich) (13. prosince 1680, Linec – 26. srpna 1741, zámek Mariemont v Belgii). Byla rakouská arcivévodkyně, princezna česká, uherská a chorvatská. Místodržící Nizozemí v letech 1725–1741.

Původ a mládí 
Byla jednou ze čtyř dcer Leopolda I., která se dožila dospělosti. Její matkou byla císařova třetí manželka, princezna Eleonora Magdalena, dcera Filipa Viléma Falcko-Neuburského a Alžběty Amálie Hesensko-Darmstadské.
Byla velmi inteligentní a velmi ráda se učila. Domluvila se francouzsky, německy, italsky a latinsky. Zajímala se o dějiny habsburského rodu a dobře se orientovala v evropské politice. Žila na dvoře svého otce Leopolda I. a po jeho smrti na dvorech svých bratrů, Josefa I. a Karla VI.

Místodržící v Nizozemí 
Roku 1725 se stala místodržící v Rakouském Nizozemí, kterou byla až do své smrti. Nejvyšším hofmistrem, který měl za úkol sledovat dění v Nizozemí a plnit příkazy vídeňského dvora, se stal nejprve italský hrabě Julius Visconti v letech (1725–1732) a poté český hrabě Bedřich August Harrach (1732–1744).
Osobně řídila církevní politiku a reformovala řadu opatství. Jejím zpovědníkem byl jezuita Stefan Amiodt. Ve druhé polovině vlády nechala zrušit mnoho úřadů a u několika prováděla jejich reorganizaci. Pomáhala chudým a věnovala se různým dobročinnostem. Byla milovnicí hudby.

Zemřela v roce 1741. Nejprve byla pohřbena v katedrále sv. Guduly v Bruselu a roku 1749 byly její ostatky převezeny do Vídně a uloženy v hrobce Habsburků v klášteře kapucínů.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy

Reference

Literatura 
 

Habsburkové v 17. století
Habsburkové v 18. století
Arcivévodkyně
Uherské princezny
Chorvatské princezny
Nizozemští místodržitelé
Narození v roce 1680
Narození 13. února
Narození v Linci
Úmrtí v roce 1741
Úmrtí 26. srpna
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy